ziemniak – gatunek rośliny należący do rodziny psiankowatych
 chiński ziemniak, pochrzyn chiński – gatunek rośliny z rodziny pochrzynowatych
 słodki ziemniak, wilec ziemniaczany, batat – gatunek byliny należący do rodziny powojowatych
 Ziemniak – ostatnie starcie – francuski komediowy serial animowany

Osoby noszące nazwisko Ziemniak 
 Wojciech Ziemniak (ur. 1956) – polski polityk i nauczyciel
 Weronika Nowakowska-Ziemniak (ur. 1986) – polska biathlonistka

Zobacz też 
 mąka ziemniaczana
 ziemniaczek – inaczej bajadera